Alison Sydor (née en 1966), coureuse cycliste canadienne ;
 Darryl Sydor (né en 1972), joueur de hockey sur glace américano-canadien ;
 Dmytro Sydor (né en 1955), prêtre et politicien ruthène ;
 Michel Sydor (?-2014), meurtrier récidiviste français.